O Troféu Gerando Salvação é uma premiação voltada para a música cristã contemporânea fundada em 2015 pela pastora Raquel Santiago, filha do apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. A criação do evento, é uma inspiração de outros semelhantes já extintos, como o Troféu Talento e o Troféu Promessas.

Desde 2015, o evento já premiou ou indicou diversos cantores da nova geração e alguns veteranos de outras premiações, além de empresas que divulgam conteúdo de música cristã, como emissoras de rádio e plataformas de streaming. Confira abaixo os premiados desde sua fundação:

2016
 Melhor música: "Deus é Deus" - Delino Marçal
 Melhor cantor: Anderson Freire
 Melhor cantora: Bruna Karla
 Melhor álbum: "Preto No Branco" - Preto No Branco
 Melhor banda ou dupla: Preto No Branco
 Música-chiclete: "Adore" - André e Felipe
 Cantor revelação: Juninho Black

2017
 Música do ano: "Fica Tranquilo" - Kemilly Santos
 Cantor do ano: Leonardo Gonçalves
 Cantora do ano: Priscilla Alcântara
 Melhor banda ou grupo: Kemuel
 Adoração e Louvor (Comemoração): Ton Carfi
 Artista revelação: Isadora Pompeo
 Videoclipe: "Noiva" - Gabriel Guedes
 Projeto infantil: Aline Barros
Nessa edição, a gravadora MK Music foi homenageada pelos 30 anos de existência e influência na música cristã brasileira.

2018
 Música do ano/Live: “Minha Morada” - Isadora Pompeo
 Cantor do ano: Gabriel Guedes
 Cantora do ano: Isadora Pompeo
 Banda ou grupo: Kemuel
 Dupla do ano: Lucas Roque e Gabriel
 Feat do ano: "Me Deixe Aqui" - Priscilla Alcântara e Preto no Branco
 Compositor do ano: Isadora Pompeo
 Revelação do ano: Isaias Saad
 Videoclipe/Superproduções: "Me Refez" - Priscilla Alcântara
 Projeto infantil: "ImaginAline" - Aline Barros

2019
 Música do ano/Live Session: "A Casa é Sua" - Casa Worship
 Cantor do ano: Leonardo Gonçalves
 Cantora do ano: Isadora Pompeo
 Banda, grupo ou dupla: Kemuel
 Feat do ano: "Comigo" - Leonardo Gonçalves e Kemuel
 Compositor do ano: Leandro Borges
 Revelação do ano (Cantor/cantora): Rebeca Carvalho
 Revelação do ano (Banda, grupo ou dupla): Casa Worship
 Projeto Infantil: Aline Barros Kids
 Videoclipe: "Pai Presente" - Ton Carfi e Aline Barros
 Produtor/diretor do ano: Melk Villar
 App de música: Deezer
 Rádio: Maranata FM (Recife)
 Portal evangélico: Chapolin Sincero

2020
 Música do ano: "Algo Novo" - Lukas Agustinho e Kemuel
 Cantor do ano: Paulo Neto
 Cantora do ano: Isadora Pompeo
 Banda, grupo ou dupla: Kemuel
 Feat do ano: "Máscaras" - Isadora Pompeo e João Figueiredo
 Artista revelação: Amanda Loyola
 Projeto infantil: Três Palavrinhas
 Videoclipe: "O Céu Está Me Sustentando" - Sarah Farias
 Live Session: "Perto Eu Quero Estar" - Thaiane Seghetto e Julia Vitoria
 Live Show: "Estações" - Troféu Gerando Salvação
 Produtor/diretor do ano: Johnny Essi
 App de Música: Spotify
 Rádio: Rádio Logos FM 91,3
 Digital Influencer: Jey Reis
 Portal evangélico: Gospelmente

2021
 Música do ano: "Alívio" - Jessé Aguiar
 Cantor do ano: Paulo Neto
 Cantora do ano: Stella Laura
 Banda, grupo ou dupla: Jefferson e Suellen
 Feat do ano: "Dias de Guerra" - Valesca Mayssa e Stella Laura
 Música Celebração: "Primeira Canção" - Isadora Pompeo
 Artista revelação: Jessé Aguiar
 Artista mirim: Rayne Almeida
 Videoclipe: "Alívio" - Jessé Aguiar
 Cover do ano: "Alívio" - Amanda Loyola
 Produtor/diretor do ano: Ed Oliver
 Rádio: Adore Mais FM
 Digital Influencer: Jey Reis
 Portal evangélico: Gospelmente

2022
A premiação foi realizada em 7 de fevereiro de 2023.

O grupo veterano homenageado na edição foi o Diante do Trono, grupo liderado pela cantora e pastora Ana Paula Valadão.

Gerando Salvação
Música gospel
Gospel no Brasil
Igreja Mundial do Poder de Deus
Prêmios estabelecidos em 2015